Portugalia:
 Vile – gmina

Osoby:
 Kurt Vile – amerykański gitarzysta

Inne:
 Vile – album Cannibal Corpse
 Vile – amerykański zespół muzyczny

Zobacz też:
 Viile
 Ville